het jaar 700 in Romeinse cijfers
 Defensie Cyber Commando
 Digital compact cassette
 Direct Client-to-Client, een bestandsoverdrachtsformaat, vooral gebruikt binnen het Internet Relay Chat-protocol
 Damage Control Center
 Digital Command Control, een systeem voor modelbaanbesturing
 Der Clercke Cronike, van 1924 tot 1972 een algemeen studentenblad van studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
 N,N'-dicyclohexylcarbodi-imide, een reagens in de organische chemie